Oroko peut désigner :
 l'oroko, une langue du Cameroun
 les Oroko, une population du Cameroun.